Працьовитий (жін. — Працьовита) — українське та слов'янське прізвище. Походить від назв осіб за їх внутрішньою ознакою.

Особи з таким прізвищем проживають в Україні та Польщі.

Відомі носії 
 Працьовитий Володимир Степанович ( 1949 р.) — український та радянський науковець, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка.
 Працьовитий Микола Вікторович ( 1959 р.) — український та радянський науковець, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України.

Примітки